Червоноярська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Червоноярська сільська рада — Одеська область, Кілійський район